Hengelo – miasto oraz gmina w Holandii
 Hengelo – stacja kolejowa
 Hengelo – polski zespół muzyczny